Леони́д Ю́рьевич Бугро́в (19 февраля 1950 — 17 августа 2012) — российский , доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой трудового права Пермского университета (1988—2012). Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2001).

Биография 
Леонид Юрьевич Бугров родился 19 февраля 1950 года в городе Ростов Ярославской области.

В 1972 году Л. Ю. Бугров окончил юридический факультет Пермского государственного университета, после этого работал ассистентом кафедры гражданского права и процесса ПГУ. С 1976 по 1978 годы Леонид Юрьевич учился на очной аспирантуре Московского государственного университета и в 1978 году в Институте государства и права АН СССР защитил кандидатскую диссертацию «Свобода труда и временные переводы рабочих и служащих на другую работу».

С 1978 года Леонид Юрьевич Бугров работал ассистентом кафедры трудового права и социального обеспечения ПГУ, а с 1980 года — старшим преподавателем кафедры трудового права и социального обеспечения ПГУ. В 1985 году Л. Ю. Бугрову было присвоено учёное звание доцента, а в 1988 году он был назначен заведующим кафедрой трудового права и социального обеспечения ПГУ (в 2014 году вошла в состав кафедры трудового и международного права).

В 1992 году Леонид Юрьевич Бугров в Московском государственном университете защитил докторскую диссертацию «Проблемы свободы труда в советском трудовом праве», так же в 1992 году ему было присвоено учёное звание профессора.

Л. Ю. Бугров проходил стажировки в Международной организации труда (Женева), в Совете Европы и в Европейском суде по правам человека (Страсбург), в Оксфордском и в Манчестерском университетах.

Основные научные интересы Леонида Юрьевича связаны с защитой прав человека в трудовом праве, свободой труда в её юридическом аспекте, изменением и прекращением трудовых договоров (контрактов), обеспечением творчества работников средствами трудового права.

Леонид Юрьевич Бугров является автором (соавтором) восьми монографий и учебных пособий, а также более двухсот статей и других научных публикаций. Под его руководством 34 аспиранта и соискателя получили учёную степень кандидата юридических наук и одна ученица — доктора юридических наук.

Скончался 17 августа 2012 года.

Библиография 
 Свобода труда и свобода трудового договора в СССР (1984);
 Советское законодательство о переводах на другую работу (1987);
 Проблемы свободы труда в трудовом праве России (1992);
 Комментарий к трудовому законодательству (1993);
 Творчество и трудовое право (1995).
 Трудовой договор в России и за рубежом (2013)

Награды 
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2001),
 Премия клуба юристов — 2003 в номинации «Право и образование» (2003).

Примечания

Ссылки 
 Бугров Леонид Юрьевич // Профессора Пермского государственного университета: (1916—2001)  / Гл. ред.: В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. ISBN 582-4-1025-2X. С. 387.
 
 
 Лушников А. М. Л. Ю. Бугров и пермская школа трудового права  // Вестник Пермского университета. Юридические науки. Выпуск № 3 (21). 2013. С. 122—130.
 
 

Специалисты по трудовому праву
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники юридического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели юридического факультета Пермского государственного университета